Пота́пцы (укр. Потапці) - многозначный термин украинского происхождения

 Потапы — село в Ельском районе Черкасской области Украины.
 Потапцы  — украинское блюдо, поджаренные или подсушенные небольшими кусочками хлебцы, типа сухариков